

Germania 
 Königsfeld – comune del circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Königsfeld – comune del circondario rurale di Bamberga (Baviera)
 Königsfeld – comune del circondario rurale del Meclemburgo Nordoccidentale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Königsfeld – comune del circondario rurale di Ahrweiler (Renania-Palatinato)
 Königsfeld im Schwarzwald – comune del circondario rurale Schwarzwald-Baar-Kreis (Baden-Württemberg)

Repubblica Ceca 
 Königsfeld, oggi Anenská Studánka – comune della regione di Pardubice (distretto di Ústí nad Orlicí)